Остаев — фамилия; имеет женскую форму Остаева.